

Название 
Название суры связано со стихами 71 и 73, в которых употреблено слово зумар.

Содержание 
В суре разъясняются два свойства, присущие человеку: когда человека постигает беда, он обращается к Аллаху, просит его о помощи и молит о прощении, а когда Аллах дарует ему милость и удел, он забывает все то, о чём просил Аллаха раньше.

Сура опять напоминает неверным о смерти и воскрешении, и о том, что те божества, которым они поклоняются, помимо Аллаха, ничего не могут сделать для них, ни в чём не могут помочь им, даже не могут заступиться за них.

Сура заканчивается разъяснением Последнего дня, когда затрубят в трубу, и все в небесах и на земле будут поражены, кроме тех, кого пожелает Аллах. Каждому будет справедливо воздано за то, что он заслужил: обитателей ада погонят толпами в огонь, а обитателей рая поведут в райские сады толпой.

Примечания